Округ Риэл () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Лики.

История 

Округ Риэл был сформирован в 1913 году. Он был назван в честь Джулиуса Риэла, фермера и члена легислатуры штата.

География 

По данным бюро переписи населения США площадь округа Риэл составляет 1813 км², из которых 1813 км² — суша, а 0 км² — водная поверхность (0,02 %).

Основные шоссе 
  Шоссе 83
  Автострада 41
  Автострада 55

Соседние округа 
 Эдуардс  (север и запад)
 Керр  (северо-восток)
 Бандьера  (восток)
 Ювальде  (юг)

Примечания 

Округа Техаса